Оле́г Козло́в:
 Козлов, Олег Александрович (род. 1963) — подполковник, Герой России.
 Козлов, Олег Анатольевич (род. 1972) — снайпер, Герой России.
 Козлов, Олег Владимирович (1950—2021) — доктор исторических наук, профессор.